TMI steht für:
 Akronym für Too Much Information (englisch für zu viele Details)
 Kernkraftwerk Three Mile Island
 Trimethylindium, eine  metallorganische Verbindung
 TRMM Microwave Imager, ein Mikrowellensensor des Erdbeobachtungssatelliten Tropical Rainfall Measuring Mission

tmi steht für:
 Tutuba (ISO-639-3-Code), eine der West-Santo-Sprachen

Abkürzung